Bédier est le nom de plusieurs personnalités :
 Philippe Achille Bédier (1791-1865) , gouverneur des Établissements français de l'Inde ;
 Joseph Bédier (1864-1938), médiéviste français ;
 Joseph Bédier (1916-1945), résistant, déporté ;
 Pierre Bédier (1957-), homme politique français ;
 Noël Béda (ou Bédier) (1470 - 1534), théologien français.

Bedier